Байбуга (Бай-Буга):
 Байбуга — река в восточном Крыму;
 Ближняя Байбуга — ныне село Ближнее Феодосийского горсовета Крыма,
 Дальняя Байбуга — ранее отдельное село Феодосийского горсовета Крыма, ныне включено в состав села Насыпное.